Лунка Ларга има више значења:

 Лунка Ларга (Бистра), насеље у округу Алба у Румунији
 Лунка Ларга (Околиш), насеље у округу Алба у Румунији